Blood Money (computerspel), een computerspel uit 1989
 Hitman: Blood Money, een videospel uit 2006 uit de Hitman-reeks
 Blood Money (1917), een film uit 1917 van Fred Kelsey
 Blood Money (1933), een film uit 1933 van Rowland Brown
 Blood Money (1996), een film uit 1996 van John Shepphird
 Blood Money (2000), een film uit 2000 van Aaron Lipstadt
 Blood Money (Tom Waits), een album uit 2002 van Tom Waits
 Blood Money (Mobb Deep), een album uit 2006 van Mobb Deep
 Blood Money (televisieserie), een televisieserie uit 1981